Die Nacht des Leguan, englisch The Night of the Iguana, ist der Titel
 einer Kurzgeschichte von Tennessee Williams (1948), siehe Die Nacht des Leguan (Kurzgeschichte)
 eines daraus entstandenen Einakters (1961), siehe Die Nacht des Leguan (Drama)
 der Verfilmung des Theaterstücks (1964; Regie: John Huston), siehe Die Nacht des Leguan (Film)